Hoeven ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham van der Hoeven (Abraham des Amorie van der Hoeven; 1798–1855), niederländischer Theologe
 Charles B. Hoeven (1895–1980), US-amerikanischer Politiker
 Cor van der Hoeven (1921–2017), niederländischer Fußballspieler
 Cornelis van der Hoeven (1792–1871), niederländischer Mediziner
 Henri van der Hoeven (1843–1924), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Hermina van der Hoeven (* 1948), niederländische Sprinterin
 Jan van der Hoeven (1801–1868), niederländischer Naturforscher
 Jan van der Hoeven (Mediziner, 1834) (1834–1900), niederländischer Mediziner
 John Hoeven (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Joris van der Hoeven (* 1971), französischer Mathematiker und Informatiker
 Maria van der Hoeven (* 1949), niederländische Politikerin (Christen Democratisch Appèl)
 Mirna van der Hoeven (* 1948), niederländische Leichtathletin
 Pieter Cornelis Tobias van der Hoeven (1870–1953), niederländischer Gynäkologe
 Roos van der Hoeven  (* 1985), niederländische Beachvolleyballspielerin

Hoeven steht für:

 Hoeven, ehemalige Gemeinde in den Niederlanden, heute zu Halderberge

Siehe auch:

 Höven, Ort im Landkreis Oldenburg
 Höwen, Hausberg im Hegau, siehe Hohenhewen
 Mount Van der Hoeven, Berg im antarktischen Viktorialand